Tartar kan syfta på:

 Tartar – en kötträtt bestående av rå biff, se råbiff
 Laxtartar – en rätt bestående av laxbitar och ansjovis
 Tartar, Graubünden – en ort i Schweiz
 Tərtər – en distriktshuvudort i Azerbajdzjan, se Terter (distriktshuvudort)
 Tartar (flod) – en flod i Azerbajdzjan

Se även
 Tatarer – ett slags turkfolk